Diogène (en grec ancien ) est un nom masculin théophore d'origine grecque. Employé seul, il désigne généralement Diogène de Sinope, philosophe cynique du

Personnalités

Antiquité 
 Diogène de Phénicie, philosophe de l'école néoplatonicienne d'Athènes ().
 Diogène d'Apollonie, philosophe présocratique ().
 Diogène de Sinope ou le Cynique (413-327 ), philosophe cynique.
 Diogène de Smyrne, maître d'Anaxarque d'Abdère ().
 Diogène de Babylone ou de Séleucie (240-150 ), philosophe stoïcien de culture grecque.
 Diogène de Tarse, philosophe épicurien ().
 Diogène de Judée, général et conseiller auprès du roi hasmonéen Alexandre Jannée ().
 Diogène, explorateur grec ().
 Diogène d'Œnoanda, philosophe épicurien ().
 Diogène Laërce, historien de la philosophie, poète et doxographe ().
 Diogène de Ptolémaïs, philosophe antique mentionné par Diogène Laërce.
 Antoine Diogène, écrivain grec de l'époque romaine.

Saints chrétiens 
 Diogène de Grenoble († vers 390), évêque de Grenoble ; fêté le 17 janvier en orient.
 Diogène d'Arras (), d'origine grecque, sacré évêque d'Arras par saint Nicaise de Reims ; envoyé dans les Gaules par le pape Sirice à la fin du  ; il fut martyrisé par les Vandales ; fêté le 14 décembre.

Moyen Âge 
 Diogène (duc de Smyrne) ().

Pseudonyme 
 Diogène, un des noms de plume de Frédéric-Louis Sauser (1887-1961), plus connu sous le nom de Blaise Cendrars.

Autres 
 Diogène, hebdomadaire satirique (1856-1857), caricatures par Étienne Carjat ;
 Diogène, toile de Jean-Léon Gérôme de 1860 ;
 Diogène, tableau de John William Waterhouse (vers 1882) ;
 Diogène, revue internationale des sciences humaines ;
 Diogène, un projet de cabanon minimaliste de l'architecte italien Renzo Piano ;
 Syndrome de Diogène, trouble du comportement ;
 Le Club Diogène, un gentlemen's club fictif apparaissant dans les aventures de Sherlock Holmes.

Nom théophore